Il doppio del torneo di tennis Melbourne Indoor 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Paul Kronk e Peter McNamara che hanno battuto in finale Sherwood Stewart e Ferdi Taygan 3–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (finale)
 Paul Kronk /  Peter McNamara (campioni)

 Mark Edmondson /  Bruce Manson (semifinali)
 Rod Frawley /  Chris Lewis (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Melbourne Indoor 1981